Sabin steht für:

 Sabin (Einheit), Maßeinheit der Schallabsorption
 Sabin, oraler Polioimpfstoff, benannt nach Albert Sabin, siehe Polioimpfstoff #Oraler Polioimpfstoff (Sabin, OPV)
 Sabin (Minnesota), Ort im Clay County
 Sabin (Wisconsin), Ort im Richland County

Sabin ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Sabin (1906–1993), US-amerikanischer Arzt und Virologe
 Alvah Sabin (1793–1885), US-amerikanischer Politiker
 Chris Sabin (* 1982), US-amerikanischer Wrestler
 Dwight May Sabin (1843–1902), US-amerikanischer Politiker
 Florence Rena Sabin (1871–1953), US-amerikanische Medizinerin und Pionierwissenschaftlerin
 Louis Sabin (1851–1914), deutscher Unternehmer und Reichstagsabgeordneter
 Paul Sabin (* 1970), US-amerikanischer Historiker
 Stefana Sabin (* 1955), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Autorin